bł. Serafina Sforza (1434–1478) – włoska klaryska
 bł. Serafina Emanuela Justa Fernández Ibero (1872–1936) – hiszpańska kapucynka od Świętej Rodziny, męczennica